Госпіта́льний прову́лок — назва провулку у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Госпітальний провулок — провулок в місті Київ
 Госпітальний провулок — провулок в місті Одеса
 Госпітальний провулок — провулок в місті Полтава
 Госпітальний провулок — провулок в місті Хмельницький

Госпітальний провулок — провулок в місті Воронеж
 Госпітальний провулок — провулок в місті Москва
 Госпітальний провулок — провулок в місті Оренбург
 Госпітальний провулок — провулок в місті Ростов-на-Дону
 Госпітальний провулок — провулок в місті Смоленськ
 Госпітальний провулок — провулок в місті Хабаровськ

Див. також 
 Госпітальна вулиця

Провулки